Си́ка () — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.

Географическое положение 
Расположена в 10 километрах к югу от уездного центра — города Выру — и в 3 километрах к востоку от волостного центра — посёлка Рыуге. Высота над уровнем моря — 211 метров.

Число жителей 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 10 человек, все — эстонцы.

Численность населения деревни Сика:

История 
В 1588 году были записаны такие добавочные имена крестьян, как Сик и Сиков (Sik, Sikow). В 1684 году были записаны жители Толемо Пепп (Tolemo Pepp), Толемо Меус (Tolemo Meus), в 1688 году — Таллемо Сико Пеэп (Tallemo Sicko Peep), Таллемо Меус (Tallemo Meus), в 1758 году — Сика Петер (Sicka Peter), в 1765 году — Дорф Сикка (Dorf Sikka).

В 20-м столетии деревня Сика официально существовала в 1930-х годах, позже она была присоединена к деревне Тоодси. В 1977–1997 годах она была частью деревни Ногу, восстановлена в 1997 году.

Происхождение топонима 
Добавочное имя Сика появилось в конце 17-ого столетия. Вероятнее всего, оно произошло от  сравнения с домашним животным: сикк ~ сика — сокк () — «козёл». За этим часто встречающимся добавочным именем также иногда может стоять начинающееся на «сиг-»  немецкое личное имя, например Сигфрид (Siegfried).

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Вырумаа